FC St. Pauli (celým názvem: Fußball-Club St. Pauli von 1910 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v hamburské čtvrti St. Pauli (městská část Hamburg-Mitte). Založen byl 15. května 1910 pod názvem St. Pauli TV. Svůj současný název nese od roku 1924. Klub a jeho fanoušci jsou známí pro svoje levicové vyhranění v politických otázkách. Od sezóny 2011/12 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Millerntor-Stadion s kapacitou 29 546 diváků.

Celá organizace, která je zastřešená jménem St. Pauli, má kromě fotbalu i další sportovní divize, například: fotbal pro nevidomé, americký fotbal, ragby, box, házenou, šachy, stolní tenis, bowling, cyklistiku, triatlon, a další.

V dobách největší slávy FC St. Pauli na konci osmdesátých let v klubu působil československý fotbalový reprezentant Ján Kocian. V dubnu 2011 obdržel nabídku ujmout se funkce trenéra.

Historie 
FC St. Pauli hrálo německou nejvyšší soutěž v letech 1978 – 1979, 1988 – 1991, 1995 – 1997, 2001 – 2002 a 2010 – 2011. Nejlepším bundesligovým umístěním bylo desáté místo v roce 1989. Jeden z největších úspěchů v novodobé éře klubu byl zaznamenán 6. února 2002. To přijel na Millerntor-Stadion slavný Bayern Mnichov, úřadující mistr Bundesligy, vítěz Ligy mistrů a Interkontinentálního poháru. FC St. Pauli zvítězilo 2:1 a tento zápas se nesmazatelně zapsal do klubové historie. FC St. Pauli se od té doby honosilo titulem "Weltpokalsiegerbesieger".

V ročníku 2002/03 St. Pauli sestoupilo do 3. nejvyšší soutěže, ukázalo se však, že klub má značné finanční potíže. Reálně tak hrozil propad až do 4. nejvyšší soutěže. Díky akci nazvané "Retter-Kampagne", na níž se podíleli fanoušci, obyvatelé i samotné město Hamburk, se podařilo FC St. Pauli zachránit.

V roce 2011 skončil klub poslední a sestoupil do 2. bundesligy, ale 16. února tým zažil velkou radost, když dosáhl vůbec prvního ligového vítězství nad městským rivalem Hamburger SV po neuvěřitelných 33 letech. Tři body pro St. Pauli tehdy zařídil Gerald Asamoah.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1910 – St. Pauli TV (St. Pauli Turn-Verein)
 1924 – FC St. Pauli 1910 (Fußball-Club St. Pauli von 1910)

Získané trofeje 
 Hamburger Pokal ( 7× )
 1985/86, 1997/98‡, 2000/01‡, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Stadion 

 Název – Millerntor-Stadion
 Misto – Heiligengeistfeld 1, Hamburg
 Kapacita – 29.063
 Otevřen – 1963

Na Heiligengeistfeld, kde stojí dnešní stadion, se hrála fotbalová utkání již na konci 1. světové války. Stavba stadionu na místě, kde stojí v dnešní době, započala v roce 1961. Stadion mohl být pravděpodobně dokončen rychleji, ale stavba se naneštěstí zdržela kvůli tomu, že se zapomnělo pod trávníkem vybudovat odvodňovací drenáž. Každý větší déšť tak způsobil na hrací ploše menší záplavy. Práce skončily dva roky po zahájení, tedy v roce 1963.

Stadion měl dle původních plánů v ochozech pojmout až 32 000 diváků. Postupem let kapacita z bezpečnostních důvodů klesala, a to až k 24 487 místům. Po rekonstrukci má kapacitu 29 546 míst.

V roce 1969 zemřel dlouholetý předseda klubu Wilhelm Koch. Na jeho počest St. Pauli přejmenovalo stadion z Millerntor-Stadion na Wilhelm-Koch-Stadion. V roce 1999 se klub vrátil k názvu Millerntor-Stadion.
V prosinci 2006 odstartovala celková rekonstrukce Millerntor-Stadionu, jejíž konec je naplánován na rok 2014.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Bezirksklasse Hamburg
 1934–1935: Gauliga Nordmark
 1935–1936: Bezirksklasse Hamburg
 1936–1939: Gauliga Nordmark
 1939–1940: Gauliga Nordmark – sk. B
 1940–1942: 1. Klasse Hamburg
 1942–1945: Gauliga Hamburg
 1947–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1977: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1977–1978: Fußball-Bundesliga
 1978–1979: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1979–1984: Fußball-Oberliga Nord
 1984–1985: 2. Fußball-Bundesliga
 1985–1986: Fußball-Oberliga Nord
 1986–1988: 2. Fußball-Bundesliga
 1988–1991: Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1995: 2. Fußball-Bundesliga
 1995–1997: Fußball-Bundesliga
 1997–2001: 2. Fußball-Bundesliga
 2001–2002: Fußball-Bundesliga
 2002–2003: 2. Fußball-Bundesliga
 2003–2007: Fußball-Regionalliga Nord
 2007–2010: 2. Fußball-Bundesliga
 2010–2011: Fußball-Bundesliga
 2011– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Fanoušci 
Hymnou klubu je píseň Hells Bells od skupiny AC/DC. Mezi příznivci je mnoho extravagantních umělců, např. Andrew Eldritch nebo Sascha Konietzki.

V roce 2010 FC St. Pauli oslavilo jubileum 100 let od založení.
V současné době klub drží ponejvíce věrní fanoušci, kteří jsou velmi aktivní a chodí v hojném počtu jak na domácí, tak venkovní zápasy. Pro tolerantní atmosféru uvnitř klubu je typické, že mezi nimi bývá hodně žen.
18auf12 (oficiálně evidovaný fanoušek klubu) napsal společně s umělcem jménem Christoph Brüx například hit: 100 let FC St. Pauli - One Hundred Beers (100 piv).

Totenkopf 

Symbolem FC St. Pauli a jeho fanoušků se stala černá vlajka s lebkou, všeobecně známá jako znamení pirátů. Tak zvanou "Totenkopfffahne" přinesl na stadion poprvé v roce 1981 fanoušek známý pod přezdívkou "Doc Mabuse". Nový symbol se velmi rychle uchytil. Vlajka měla vyjadřovat rebelii, boj chudého St. Pauli proti ostatním bohatým klubům.
Dnes najdeme symbol lebky na mnoha předmětech ve fan-shopu FC St. Pauli, dokonce i vlaječky u rohových praporků na Millerntor-Stadionu mají podobu Totenkopffahne.

Politika 
Od sedmdesátých let si klub z chudého a bohémského okolí Reeperbahnu oblíbili punkeři a anarchisté. Fanklub nazývaný Fraibeuter (Piráti) se vymezoval proti sílícímu vlivu neonacistů na fotbalových stadionech. Ve spolupráci s vedením klubu se také věnoval dalším projektům, jako je pomoc sociálně vyloučeným skupinám, sbírka na čističky vody pro rozvojové země   nebo protesty proti demolici historického centra Sankt Pauli. Od roku 2005 pořádá Protirasistický fanouškovský turnaj, na který zve fankluby s obdobnými názory například – Celtic Glasgow, Athletic Bilbao. .

V roce 2006 uspořádalo FC St. Pauli turnaj pro země, které odmítla FIFA přijmout za členy. Mistrovství nazvaného FIFI Wild Cup se zúčastnili Tibet, Grónsko, Zanzibar, Severní Kypr, Gibraltar a domácí tým pod názvem Republik St. Pauli a pirátskou vlajkou. Soutěž byla zajímavá i tím, že hráče přiváděly na plochu striptérky.

FC St. Pauli II 
FC St. Pauli II, dříve znám také pod názvem FC St. Pauli Amateure, je rezervním týmem St. Pauli. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1995/96, kdy se v Regionallize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 7. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1967: Verbandsliga Hamburg/Hansa
 1967–1968: Verbandsliga Hamburg/Germania
 1968–1969: Verbandsliga Hamburg/Hammonia
 1969–1976: Landesliga Hamburg
 1976–1977: Amateurliga Hamburg/Hammonia
 1989–1990: Landesliga Hamburg/Hammonia
 1990–1994: Verbandsliga Hamburg
 1994–1995: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 1995–1997: Fußball-Regionalliga Nord
 1997–1999: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 1999–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2004: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 2004–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008–2009: Fußball-Oberliga Hamburg
 2009–2010: Fußball-Regionalliga Nord
 2010–2011: Fußball-Oberliga Hamburg
 2011– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Česká fan-stránka 
 fanoušek klubu 18auf12: One Hundred Beers (100 piv) 
 Článek o historii klubu 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1910
Sportovní kluby v Hamburku
St. Pauli